Wróblew (gemeente)
 Wróblew (powiat Sieradzki)
 Wróblew (powiat Wieluński)
 Wróblew (powiat Zgierski)